Вырбица — топоним в Болгарии ():

 Вырбица — город в Шуменской области.
 Вырбица — одна из рек на Балканском полуострове.
 Вырбица — община в Шуменской области.
 Вырбица — название нескольких сёл.
 Вырбица — в Великотырновской области, в общине Горна-Оряховица.
 Вырбица — во Врачанской области, в общине Враца.
 Вырбица — в Плевенской области, в общине Плевен.
 Вырбица — в Хасковской области, в общине Димитровград.

См. также 
 Врбица